Василий Кириллов:
 Кириллов, Василий (в монашестве Владимир; ум. нач. 1942) — епископ Русской православной церкви.
 Кириллов, Василий Иванович (1902—1965) — полный кавалер ордена Славы.